В статье даются сведения о составе Совета министров — Правительства Российской Федерации (с 25 декабря 1993 года — Правительства Российской Федерации) во главе с Виктором Черномырдиным, действовавшего в период с 23 декабря 1992 года по 9 августа 1996 года, а также о реорганизациях министерств и государственных комитетов, руководители которых по должности входили в состав Правительства, происходивших в течение пребывания данного состава Правительства у власти.

Совет министров — Правительство Российской Федерации (декабрь 1992 — декабрь 1993 года) 

9 декабря 1992 года Съезд народных депутатов отказался утверждать главой правительства Е. Т. Гайдара (его кандидатура не набрала необходимого количества голосов, получив только 467 из 1040). При следующем рассмотрении вопроса о главе правительства президент Б. Н. Ельцин предложил народным депутатам провести рейтинговое голосование, представив пять кандидатур на этот пост: Ю. В. Скокова (получил 637 голосов), В. С. Черномырдина (621 голос), Е. Т. Гайдара (400 голосов), В. В. Каданникова (399 голосов) и В. Ф. Шумейко (283 голоса). По итогам голосования президент предложил Съезду кандидатуру В. С. Черномырдина, которая была утверждена большинством в 721 голос (69,33 % от общего числа депутатов). Таким образом, В. С. Черномырдин был назначен Председателем Совета министров Российской Федерации и получил официальное предложение президента сформировать состав правительства.

Заместители председателя правительства, министры и председатели государственных комитетов были назначены указами президента 23 декабря 1992 года и с этого дня новое правительство приступило к работе. Состав Правительства РФ определялся до 12 января 1993 года — Законом РСФСР от 3 августа 1979 года «О Совете Министров РСФСР», с 12 января до 25 декабря 1993 года — Законом Российской Федерации № 4174-I от 22 декабря 1992 года «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации». По представлению Председателя Совета Министров — Правительства РФ Президент РФ мог включить в состав Правительства руководителей других центральных органов государственного управления, подведомственных Правительству. Поскольку, закон «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации» вступил в силу только 12 января 1993 года, при формировании правительства не проводилось введенное этим законом обязательное согласование с Верховным советом кандидатур министров иностранных дел, внутренних дел, обороны и безопасности.

Во время активной фазы противостояния между Президентом РФ и Верховным советом РФ в сентябре-октябре 1993 года вице-президент РФ Александр Руцкой, назначенный Верховным Советом исполняющим обязанности Президента РФ, своими указами от 22 сентября сменил «силовых» министров (обороны, внутренних дел и безопасности), а 2 октября подписал указ об отставке президиума Совета Министров во главе с Виктором Черномырдиным (кроме, назначенных им силовых министров, которые по закону о правительстве тоже являлись членами президиума). Черномырдин и другие члены Правительства отказались подчиняться этим указам, продолжив работу.

Курсивом выделены ведомства, подвергшиеся преобразованию или упразднению.

Также курсивом выделены министры, назначенные вице-президентом РФ Александром Руцким.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации — России (РСФСР) (в редакции Закона РФ № 4061-I от 9 декабря 1992 года) и Законом Российской Федерации № 4174-I от 22 декабря 1992 года «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации» (с января до 25 декабря 1993 года) в состав Совета министров РФ входили председатели Советов министров республик в составе Российской Федерации:

 Республики Адыгея — Аслан Алиевич Джаримов;
 Республики Алтай — Владимир Иванович Петров;
 Республика Башкортостан — Анатолий Яковлевич Копсов;
 Республики Бурятия — Владимир Бизьяевич Саганов;
 Дагестанской ССР — Республики Дагестан — Абдуразак Марданович Мирзабеков;
 Кабардино-Балкарской Республики — Георгий Маштаевич Черкесов;
 Республики Калмыкия — Хальмг Тангч — Максим Бембеевич Мукубенов (до апреля 1993 г.), Кирсан Николаевич Илюмжинов (с апреля 1993 г.);
 Карачаево-Черкесской ССР (с 12 января 1993 г. — Карачаево-Черкесская Республика) — Владимир Исламович Хубиев;
 Республики Карелия — Сергей Петрович Блинников;
 Коми ССР (с 12 января 1993 г. — Республика Коми) — Вячеслав Иванович Худяев;
 Марийской ССР — Республики Марий Эл (с 12 января 1993 г. — Республика Марий Эл) — Владислав Максимович Зотин;
 Мордовской ССР — Василий Дмитриевич Гуслянников (до апреля 1993 г.), Валерий Николаевич Швецов (с апреля 1993 г.);
 Северо-Осетинской ССР — Сергей Валентинович Хетагуров;
 Республики Татарстан — Мухаммат Галлямович Сабиров;
 Республики Тува — Шериг-оол Дизижикович Ооржак;
 Удмуртской Республики — Николай Ефимович Миронов (до июня 1993 г.), Александр Александрович Волков (с июня 1993 г.);
 Республики Хакасия — Евгений Александрович Смирнов;
 Чечено-Ингушской Республики — вакантно (до 9 января 1993 г.);
 Чувашской Республики — Чаваш республики — Валерьян Николаевич Викторов;
 Республики Саха (Якутия) — Михаил Ефимович Николаев (до мая 1993 г.), Вячеслав Анатольевич Штыров (с мая 1993 г.).

9 января 1993 года Чечено-Ингушская Республика была разделена на Республику Ингушетия и Чеченскую Республику. В Ингушетии были проведены выборы президента и было сформировано правительство. В Чечне непризнанный российскими властями президент Д. М. Дудаев еще в июле 1991 года провозгласил независимость республики от России.
 Ингушской Республики — Руслан Мажитович Татиев (март — июль 1993 г.), Тамелан Муратович Дидигов (с июля 1993 г.);

Правительство Российской Федерации (декабрь 1993 — август 1996 года) 
В связи с принятием новой Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года), Б. Н. Ельцин подписал Указ Президента РФ № 2277 от 23 декабря 1993 года, которым со дня официального опубликования и вступления в силу Конституции (25 декабря 1993 года) переименовал Совет министров — Правительство Российской Федерации в Правительство Российской Федерации. Этим же указом президент предложил главе правительства в двухнедельный срок разработать предложения по реорганизации и сокращению его состава, а также в месячный срок сократить аппарата правительства. Новый состав правительства был определен Конституцией РФ, в нём остались только председатель, его заместители и федеральные министры. Новый состав правительства был окончательно определен 20 января 1994 года.

9 августа 1996 года Президент РФ принял заявление Правительства РФ о сложении своих полномочий и указом Президента РФ № 1146 от 9 августа 1996 года поручил Правительству РФ продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава Правительства РФ.

Список министерств, действовавших в 1994—1996 гг. см. в статье Структура федеральных органов исполнительной власти России (1994—2000).

Примечания

См. также 
 Комиссия Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам

Ссылки 

 О Совете Министров РСФСР 
 Первое правительство Черномырдина  на сайте «Политика»
 О Совете Министров - Правительстве Российской Федерации  

Черномырдин1
1992 год в России
1993 год в России
1994 год в России
1995 год в России
1996 год в России
Виктор Черномырдин